Olney Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Olney Township du comté de Richland dans l'Illinois.
  du comté de Nobles dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships